UD steht für:
 UD Trucks Corporation, Bus- und Lkw-Hersteller der Volvo-Gruppe
 Unanimous Decision, einstimmiger Punktsieg beim Boxen, siehe Boxen #Punkturteil
 Unia Demokratyczna, polnische Partei
 Unintelligent Design, Religionsparodie nach Mark Perakh
 United Distillers, schottischer Whiskyhersteller und Besitzer der Classic Malts, heute Teil von Diageo
 University of Delaware, Newark im US-Bundesstaat Delaware
 Utenriksdepartementet, norwegisches Außenministerium
 Utrikesdepartementet, schwedisches Außenministerium
 U-Boot-Klasse UD, Kaiserliche Marine
 Armenien (ICAO-Code)
 Upper Demerara-Berbice (ISO-3166-2:GY-Code), Region in Guyana
 Provinz Udine (ISO-3166-2:IT-Code), ehemalige Provinz in Italien
 Udmurtien (ISO-3166-2:RU-Code), Republik im russischen Föderationskreis Wolga
 Haltestelle Wien Unter-Döbling

UD als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Italien: Provinz Udine
 Norwegen: Sogndal in der Provinz Sogn og Fjordane

Ud steht für:
 alternative Schreibweise des orientalischen Musikinstruments Oud
 anderer Name für den fernöstlichen russischen Fluss Uda (Pazifik)

Siehe auch:

Abkürzung